Van den Heuvel is een veelvoorkomende achternaam. Van den Heuvel kan verwijzen naar:

Aad van den Heuvel (1935-2020), Nederlands journalist en programmamaker
Alfred van den Heuvel (1953), Nederlands acteur
Albert van den Heuvel (1932), Nederlands theoloog en omroepvoorzitter
André van den Heuvel (1927-2016), Nederlands acteur
Antoon van den Heuvel (rond 1600-1677), Belgisch kunstschilder
Ben Van den Heuvel (1999), Vlaams kindacteur
Carlien Dirkse van den Heuvel (1987), Nederlands hockeyster
Chris van den Heuvel (1887-1959), Nederlands politicus voor de ARP
Dick van den Heuvel (1956), Nederlands schrijver
Ed van den Heuvel (1940), Nederlands sterrenkundige
Elly Blanksma-van den Heuvel (1959), Nederlands politicus voor het CDA
Erica van den Heuvel (1966), Nederlands badmintonspeelster
Fritz Van den Heuvel, pseudoniem van Joris Vermassen, Belgisch striptekenaar en cabaretier
Godfried van den Heuvel (1937-2008), Nederlands politicus voor de KVP/CDA
Ien van den Heuvel-de Blank (1927-2010), Nederlands politica voor de PvdA en vredesactiviste
Ingrid de Jong-van den Heuvel (1947), Nederlands politicus voor de VVD
Jacoba Bartolotti van den Heuvel (1639-1718), bankiersdochter en burgemeestersvrouw
Jan van den Heuvel (1950), Nederlands orgelbouwer
Jan van den Heuvel (voetballer) (1935-2000), Nederlands voetballer
John van den Heuvel (1962), Nederlands journalist
 Bureau van den Heuvel, een televisieprogramma van hem
Jules Van den Heuvel (1854-1926), Belgisch politicus voor de Katholieke Partij
Karel van den Heuvel (1988), Nederlands voetbalscheidsrechter
Koen van den Heuvel (1964), Belgisch politicus voor CD&V
Loes Van den Heuvel (1956), Belgisch actrice
Lieneke van den Heuvel, Nederlands waterpolospeelster
Machiel van den Heuvel (1900-1946), Nederlands militair
Marloes van den Heuvel (1956), Nederlands actrice
Martin van den Heuvel (1931), Nederlands journalist en Oost-Europadeskundige
Michel van den Heuvel (1964), Nederlands hockeycoach
Nico van den Heuvel, Nederlands politicus voor de KVP
Petrus van den Heuvel (1812-1898), Nederlands Katholiek politicus
Piet van den Heuvel (1935-2004), Nederlands kunstenaar
Piet Van Den Heuvel (muzikant), Belgisch muzikant
Pim van den Heuvel - acteur
Ria Van Den Heuvel (1956), Belgisch politicus voor Agalev/Groen
Stef van den Heuvel (1992), Belgisch profvoetballer
Vincentius van den Heuvel (1854-1920), Nederlands ondernemer en Katholiek politicus 
Wim van den Heuvel (1928), Nederlands acteur

 Ook
 F.G. van den Heuvel, kledingzaak in Den Haag